Arce – miejscowość i gmina we Włoszech

Osoby o tym nazwisku:
 Alejandro Arce – paragwajski piłkarz 
 Francisco Arce – paragwajski piłkarz 
 Jorge Arce – meksykański bokser
 Juan Carlos Arce) – hiszpański pisarz
 Juan Carlos Arce – boliwijski piłkarz
 Luis Arce – boliwijski ekonomista i polityk 
 Nicolás Bianchi Arce – argentyński piłkarz